Oberberger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Oberberger (1905–1994), deutscher Maler, Künstler und Kunstprofessor
 Sylvester Oberberger (1841–1930), Großgrundbesitzer und Grundstücksmakler in Salzburg; gilt als „Schöpfer“ des Stadtteils Elisabeth-Vorstadt

Siehe auch:
 Oberberg
 Oberbergen